Дерн (, ):

Прізвище 

 Брюс Дерн (1936) — американський актор
 Лора Дерн (1967) — американська акторка

Географія 

  — район німецького міста Рункель